En France, plusieurs départements possèdent une route départementale 903 ou RD 903. Celles-ci sont issues de déclassements de routes nationales à la suite des réformes de 1972 ou 2005.

Liste de RD 903 
 dans l'Aveyron : ancienne RN 603
 en Haute-Savoie : ancienne RN 203
 dans la Manche : ancienne RN 803
 en Meurthe-et-Moselle : ancienne RN 403
 dans la Meuse : ancienne RN 403
 en Moselle : ancienne RN 403
 dans le Tarn : ancienne RN 603

Autres cas 
 en Côte-d'Or : axe reliant Dijon à Is-sur-Tille, doublé par la RD 903BIS déviant Épagny et Savigny-le-Sec

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental français

903